А́нна Вита́льевна Сивкова (род.  в Москве, СССР) — российская фехтовальщица на шпагах, олимпийская чемпионка 2004 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира и 4-кратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России. Капитан ВС РФ.

Серебряный призёр первенства мира по фехтованию среди юниоров (1999) в личном зачете, победитель первенства мира среди юниоров (2000) в командном зачете. В сборной команде России с 2001 года. Фехтует правой рукой. Тренер — заслуженный тренер России Л. В. Вязова. Выступает за ЦСКА Москва.

Все свои золотые награды на Олимпийских играх (1), чемпионатах мира (3) и Европы (4) Анна выиграла в командном первенстве. В личном фехтовании на счету Сивковой 2 серебра (2004 и 2009) и одна бронза (2008) на чемпионатах Европы, а также серебро чемпионата мира 2013 года.

Награды и звания 
 Орден Дружбы (18 февраля 2006 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения.
 Заслуженный мастер спорта России (2003)

Примечания

Ссылки 
 
 Анна Сивкова на сайте Федерации фехтования России

Фехтовальщики России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Чемпионы России по фехтованию
Капитаны (Российская Федерация)